Кок — (от  — оболочка) обтекатель воздушного винта или вентиляторного колеса турбины, применяемый для уменьшения лобового сопротивления движителя. Как правило, имеет коническую или полусферическую форму. Внутри кок полый, поскольку прикрывает собой втулку винта для плавного разделения линий потока на входе в двигатель и уменьшения лобового сопротивления.

Толкающие пропеллеры и гребные винты кораблей также оснащаются коками для лучшей обтекаемости.

Примечания 

Конструкция летательных аппаратов